

Personen 
Alfred Vierling, Nederlands rechtsradicaal politicus en activist
Georg Vierling (1820-1901), Duits componist 
Johann Gottfried Vierling (1750-1813), Duits componist 
Wilhelm Johannes Vierling (?), Duits politicus (burgemeester van Leipzig in 1945)

Overige 
Meerling, tegelijk geboren kinderen van één ouderpaar
Een combinatiegeweer met vier lopen, zoals:
20mm-Flakvierling 38